Дя́гилева — женская форма русской фамилии Дягилев. Известные носительницы:
 Дягилева, Анна Павловна (в браке Философова; 1837—1912) — общественный деятель, один из лидеров женского движения в России в 1860—80-х годах.
 Дягилева, Татьяна Владимировна (род. 1991) — белорусская супермодель.
 Дягилева, Янка (1966—1991) — советская рок-певица, поэтесса. Топоним 
 Дягилева — деревня, Байкаловский район, Свердловская область, Россия